Alyssum parviflorum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum parviflorum descrita por Fisch. es el Alyssum simplex de Rudolphi
Alyssum parviflorum descrita por Fisch. ex M.Bieb.es el Alyssum simplex de Rudolphi
Alyssum parviflorum descrita por Hochst. & Steud. es el  Alyssum szovitsianum de  Fisch. & C.A.Mey. 
Alyssum parviflorum descrita por Schloss. es el Alyssum alyssoides de L.
Alyssum parviflorum descrita por Schloss. ex Nyman es el Alyssum alyssoides de L.

Referencias